«Фи́ллах», «Филлахер СВ» () — австрийский хоккейный клуб из города Филлах. 6-кратный чемпион Австрии (1981, 1992, 1993, 1999, 2002, 2006).

История 

Выиграв в 1977 году Националлигу, «орлы» до сих пор (с сезона 1977/1978) играют в Бундеслиге. Таким образом «Филлах» является вторым после Клагенфурта старейшим участником лиги. Первый серьёзный успех у «орлов» пришёл в сезоне 1980/1981, когда они впервые стали чемпионами. В начале 90-х «Филлах» был сильнейшим клубом Австрии. Затем наступили непростые времена, но несмотря на это, в сезоне 1998/1999 «орлам» удалось-таки выиграть лигу. В новом тысячелетии «Филлах» дважды становился чемпионом: в сезонах 2001/2002 и 2005/2006. После этого результаты команды стали падать.

Прежние названия 
 с 1923 — «Филлахер Шпортферайн»
 1992—1993 — «БИК ВСВ»
 1993—1999 — «Филлас»
 1999—2005 — «Гераклит»
 2005—2007 — «Пасут»
 2010—2012 — «РЕКОРД-Фенстер»
 2012— — «Филлахер СВ»

Достижения 
Австрийская хоккейная лига
  Чемпион: 1981, 1992, 1993, 1999, 2002, 2006

Национальная лига
  Чемпион: 1977

Состав 
Состав в сезоне 2015/16

Ссылки 
 Официальный сайт 

Хоккейные клубы Австрии
Филлах